Luhe kan syfta på:

Geografi

Kina
 Luhe, Nanjing – ett förortsdistrikt i Nanjing i Jiangsu-provinsen
 Luhe, Shanwei – ett härad i Guangdong-provinsen
 Luhe (socken i Kina, Henan, lat 32,54, long 114,46)
 Luhe (socken i Kina, Henan, lat 34,33, long 115,55)
 Luhe (socken i Kina, Heilongjiang)
 Luhe (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 46,56, long 126,16)

Tyskland
 Luhe (flod) – en biflod till Ilmenau (flod) i Tyskland

WP:Projekt Kina